Germania
 Weiding – comune del circondario di Cham, Baviera
 Weiding – comune del circondario di Schwandorf, Baviera